Egri település Romániában
 Egri, magyar családnév
 egri, földtörténeti korszak